Botany ist

 ein Stadtteil der australischen Stadt Sydney, Botany (Sydney)
 ein Ort bei Auckland in Neuseeland, Botany (Auckland)
 eine Gemeinde im Osten der Slowakei, Boťany
Siehe auch:
 Botany Point